Амасья:

 Амасья — город и район в северной Турции.
 Амасья — ил на севере Турции.